Ха́лид Хож-Бауди́евич Кады́ров (род. 19 апреля 1994, с. Центарой, Шалинский район, Чечня, Россия) — российский футболист, нападающий. Воспитанник грозненского клуба «Ахмат», за который выступал на протяжении всей профессиональной карьеры.

Карьера 
Родился 19 апреля 1994 в селе Центарой Шалинского района (ныне село Ахмат-Юрт Курчалоевского района) Чечни.

Дебютировал в основном составе «Терека» в возрасте 16 лет, выйдя на замену в матче 1/16 финала Кубка России 2010/2011 годов, в гостевом матче против «Луча-Энергии». В том матче «Терек», выставивший экспериментальный состав практически без участия опытных игроков, уступил 0:4. В чемпионате России Кадыров впервые вышел на поле 6 мая 2012 года в матче «Терек» — «Амкар» (3:1), заменив Игоря Лебеденко в добавленное ко второму тайму время, уже при окончательном счёте. Первый гол забил 23 сентября 2015 года в матче 1/16 Кубка России с «Ностой» (2:0).

Выступал на позиции правого или левого полузащитника.

В 2010 году у Кадырова в «Тереке» был номер 99, в 2011—2013 — 23, в 2013—2017 — 7, с 2017 года играл под 10-м номером.

По состоянию на 2021 год является рекордсменом чемпионата России по футболу по количеству игр, проведённых в запасе — 202 игры на скамейке запасных при 19 играх на поле.

В октябре 2022 года завершил профессиональную карьеру и был назначен помощником министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

Личная жизнь 
Женился 16 августа 2015 года на Джамиле Айдамировой. Является троюродным племянником Рамзана Кадырова.

Любимый клуб — «Барселона», любимый футболист — Лионель Месси. Увлекается компьютерными играми — симуляторами футбола.

Статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Ахмат»
Кадыровы